Hartington (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Hartington (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska